22-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл в 1978 году в Ереване по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны стала Надежда Галашова. Второе место заняла Елена Соркина. На третьем месте финишировала Рема Гагарина.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1978 №12

Женщины
1978 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1978 году
Спортивные соревнования в Ереване
1978 год в Армении
Соревнования по шашкам в Армении